John Lamont ist der Name folgender Personen:

 John Lamont, Geburtsname von Johann von Lamont (1805–1879), schottisch-deutscher Astronom und Physiker
* John Lamont (Politiker) (* 1976), schottischer Politiker
 John Salmon Lamont (1885–1964), kanadischer Politiker